Anufrijenko ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wiktorowitsch Anufrijenko (* 1970), russischer Eisschnellläufer
 Natalja Welerjewna Anufrijenko (* 1985), weißrussische Basketballspielerin

Siehe auch:
 Onufrijenko